Plaatsen in de Verenigde Staten:
Hayden (Alabama)
Hayden (Arizona)
Hayden (Colorado)
Hayden (Idaho)

Personen:
Hayden (singer-songwriter), Paul Hayden Desser (1971), Canadees musicus
Brent Hayden, een Canadees zwemmer
Cathal Hayden, een Ierse violist en banjospeler
Dennis Hayden, een Amerikaans acteur
Michael Hayden, directeur van de Amerikaanse CIA
Nicky Hayden, een Amerikaans motorcoureur
Sterling Hayden, een Amerikaans acteur